Grünhütte bezeichnet mehrere geografische Objekte:
 Grünhütte, ein Weiler und Ortsteil von Bad Wildbad; siehe Bad Wildbad#Stadtgliederung
 Grünhütte, eine ehemalige Glashütte in Brandenburg; siehe Großer Wummsee
 Grünhütte, eine ehemalige Glashütte – heute Zielona Huta, ein Dorf im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Gmina Konarzyny#Schulzenämter